Il termine polesine è una voce di origine veneta, attestata in italiano a partire dal XV secolo, che definisce un isolotto piatto di terra emersa che si trova all'interno del corso di uno o più fiumi; deriva dal latino medievale pollìcinum o polìcinum che significa "terreno paludoso".

Questa parola, che al giorno d'oggi è in disuso, è rimasta nei toponimi di zone o località che avevano presentato un tempo questa caratteristica.

Il territorio di Rovigo 
Il Polesine per antonomasia è la regione storica e geografica che oggigiorno corrisponde grossomodo con la provincia di Rovigo; da questa denominazione hanno preso il nome i seguenti comuni e frazioni, tutti nella medesima provincia:
 Ariano nel Polesine
 Arquà Polesine
 Badia Polesine
 Boara Polesine, frazione di Rovigo
 Fasana Polesine, centro abitato diviso tra i comuni di Pettorazza Grimani e Adria
 Frassinelle Polesine
 Fratta Polesine
 Grignano Polesine, frazione di Rovigo
 Lama Polesine, frazione di Ceregnano
 Pontecchio Polesine
 Polesella
 San Pietro Polesine, frazione di Castelnovo Bariano

Si trova in provincia di Rovigo anche:
 Polesine Camerini, frazione di Porto Tolle

Ha preso il nome anche la seguente testata giornalistica:
 Corriere del Polesine, quotidiano stampato a Rovigo dal 1890 al 1927

Altri toponimi 
 Polesine di Ferrara era il nome un tempo dato alla zona compresa tra il corso principale del Po e il ramo del Po di Volano
 Polesine è una frazione di Pegognaga in provincia di Mantova
 Polesine Zibello è un comune in provincia di Parma fuso da Polesine Parmense e Zibello
 São João do Polêsine è un comune dello stato del Rio Grande do Sul in Brasile

Note

Altri progetti